

Морсько — село в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Морсько — село в гміні Влодовіце Заверцянського повіту Сілезького воєводства